Anthony Barber –  polityk brytyjski
 Eunice Barber – francuska lekkoatletka, wieloboistka, skoczkini w dal, mistrzyni świata
 Chris Barber – angielski muzyk jazzowy
Richard Barber - brytyjski historyk
 Samuel Barber – kompozytor amerykański
 Shawnacy Barber  – lekkoatleta kanadyjski (tyczkarz)
Gminy w USA:
 Barber (ang. Barber Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Logan
 Barber (ang. Barber Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Faribault
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Barber (ang. Barber County) – w stanie Kansas
Inne znaczenia:
 barber – współczesne określenie fryzjera męskiego, zajmującego się także goleniem, strzyżeniem brody, masażami, woskowaniem

Przypisy